Synopsis Generum Compositarum, (abreujat Syn. Gen. Compos.),  és un llibre il·lustrat amb descripcions botàniques que va ser escrit pel metge i botànic alemany, Christian Friedrich Lessing. Es va publicar l'any 1832 amb el nom de Synopsis Generum Compositarum Earumque Dispositionis Novae Tentamen Monographiis Multarum Capensium Interjectis... Berolini [Berlin].

Referències

Enllaços externs 
 Descripció a IPNI

Llibres en llatí